Кри́стиан Рами́рес (; , Гарден-Гров, Калифорния, США) — американский футболист, нападающий клуба «Коламбус Крю». Выступал за сборную США.

Биография

Университетский футбол 
Во время обучения в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре (в 2009—2010 годах) и Университете Конкордия в Ирвайне (в 2011—2012 годах) Рамирес выступал за их команды в студенческих лигах.

Клубная карьера 
В 2013 году Рамирес подписал однолетний контракт с клубом «Шарлотт Иглз» из лиги USL PRO. Его профессиональный дебют состоялся 14 апреля в матче против «Антигуа Барракуда», в котором он также забил свой первый гол. Всего в 21 игре регулярного чемпионата Рамирес поразил ворота соперников 7 раз, ещё 4 гола он забил в 3-х матчах плей-офф, в том числе отличился «» в поединке за титул чемпиона лиги, в котором «Шарлотт Иглз» уступили «Орландо Сити» со счётом 7:4.

В начале 2014 года Рамирес стал игроком клуба из NASL «Миннесота Юнайтед». Он дебютировал в NASL, а также забил свой первый гол за новый клуб 12 апреля в игре первого тура сезона 2014 против «Сан-Антонио Скорпионс». В течение сезона Рамирес по 3 раза признавался игроком месяца (в мае—июне, августе и октябре—ноябре) и игроком тура, а также 13 раз входил в символическую сборную тура. По итогам сезона с 20 мячами Рамирес стал обладателем золотой бутсы лучшего бомбардира и был включён в символическую сборную года. Также он был назван молодым игроком года в NASL. Кроме того его гол бисиклетой, забитый в ворота «Инди Илевен» 16 августа 2014 года, был признан болельщиками лучшим голом сезона по итогам голосования на сайте лиги. В феврале 2015 года клуб продлил контракт с игроком вплоть до сезона 2017. В сезоне 2015 Рамирес забил 12 голов в регулярном чемпионате и 1 — в плей-офф. Он 5 раз входил в символические сборные тура, а в июле был признан игроком месяца. По итогам сезона он вновь попал в символическую сборную года. В сезоне 2016 Рамирес отличился 18 раз, став лучшим бомбардиром лиги. Он 8 раз включался в символические сборные тура, дважды был признан игроком тура и 1 раз (в июле) — игроком месяца. По итогам сезона он в третий раз подряд был включён в символическую сборную года.

После преобразования «Миннесоты Юнайтед» во франшизу MLS Рамирес был подписан вновь образованным клубом в январе 2017 года. Он стал автором первого гола в истории «Миннесоты Юнайтед» в MLS, поразив ворота «Портленд Тимберс» в матче открытия сезона 2017 3 марта. В 2017 году Рамирес с 14 мячами в 30 играх, если не учитывать голы, забитые с пенальти, стал лучшим бомбардиром MLS среди американцев.

6 августа 2018 года Рамирес перешёл в ФК «Лос-Анджелес» за более чем $1 млн в распределительных средствах. За новый лос-анджелесский клуб дебютировал 11 августа в матче против «Спортинга Канзас-Сити», выйдя на замену во втором тайме. Свой голевой счёт за «Лос-Анджелес» открыл 15 августа «» в ворота «Реал Солт-Лейк».

7 августа 2019 года Рамирес был продан в «Хьюстон Динамо» за $250 тыс. в распределительных средствах. Свой дебют за техасский клуб, 11 августа в матче против «Филадельфии Юнион», отметил голом.

28 июня 2021 года Рамирес перешёл в клуб чемпионата Шотландии «Абердин», подписав двухлетний контракт. Забил гол в своём дебюте за шотландский клуб, 22 июля в матче квалификации Лиги конференций УЕФА 2021/22 против шведского «Хеккена». Начал с голом сезон в Премьершипе, стартовавший для «Абердина» матчем против «Данди Юнайтед» 1 августа.

Международная карьера 
8 января 2018 года Рамирес получил вызов в тренировочный лагерь сборной США в преддверии товарищеского матча со сборной Боснии и Герцеговины, но в заявку на игру, состоявшуюся 28 января, он не попал. 20 декабря 2018 года Рамирес был вновь вызван в традиционный январский тренировочный лагерь сборной США, завершавшийся товарищескими матчами со сборными Панамы и Коста-Рики, и во встрече с панамцами, состоявшейся 27 января 2019 года, он дебютировал за звёздно-полосатую дружину — вышел на замену на 84-й минуте вместо Гьяси Зардеса и забил гол на 89-й минуте.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика 

 Голы за сборную

Достижения 
 
 «Миннесота Юнайтед» (NASL)
 Победитель регулярного чемпионата NASL: 2014
 «Лос-Анджелес»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2019

 
 Лучший молодой игрок NASL: 2014
 Лучший бомбардир NASL: 2014 (20 мячей), 2016 (18 мячей)
 Символическая сборная NASL: 2014, 2015, 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Шарлотт Иглз»
Игроки ФК «Миннесота Юнайтед» (2010—2016)
Игроки ФК «Миннесота Юнайтед»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»
Игроки ФК «Хьюстон Динамо»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Коламбус Крю»